Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1988 — двадцать первый чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в Фридек-Мистеке, Всетине, Оломоуце и Пршерове (Чехословакия) с 9 апреля по 17 апреля 1988 года. Чемпионом Европы стала сборная Чехословакии.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

7-е место

Польша выбыла в группу B

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли 26 марта — 1 апреля 1988 года в Бриансоне (Франция).

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Первая группа

Утешительная группа

ФРГ вышла в группу А, Болгария выбыла в группу C

Группа C 
Матчи прошли 6 апреля — 9 апреля в Сан-Себастьяне (Испания).

Болгария вышла в группу В

Ссылки 
 Архив

1988
1988 год в хоккее
Чемпионаты Европы в Чехословакии
Апрель 1988 года
Чемпионаты Европы в 1988 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехословакии
Спорт в Чехословакии в 1988 году